L'Étoile sportive de Radès est un club omnisports basé à Radès en Tunisie. Il comprend différentes sections :

Étoile sportive de Radès (basket-ball) ;
Étoile sportive de Radès (football) ;
Étoile sportive de Radès (handball) ;
Étoile sportive de Radès (volley-ball).